Посвящённые (мн. ч. от )

 Посвящённые — прошедшие обряд инициации.
 Посвящённые — получившие тайные знания, эзотеристы.
 «Посвящённые» (1917/1921) — стихотворение Бальмонта.

См. также 
 Посвящение (значения)